La Serie A 2021-2022 è il 120º campionato italiano di calcio maschile di prima divisione.

Esso si riferisce anche a:
 Serie A 2021-2022, 55º campionato italiano di calcio femminile di prima divisione
 Serie A 2021-2022, 39º campionato italiano di calcio a 5 maschile di prima divisione
 Serie A 2021-2022, 11º campionato italiano di calcio a 5 femminile di prima divisione
 Serie A 2021-2022, 100º campionato italiano di pallacanestro maschile di prima divisione
 Serie A 2021-2022, 45º campionato italiano di pallacanestro in carrozzina
 Serie A 2021-2022, 86º campionato italiano di rugby a 15 di seconda divisione
 Serie A 2021-2022, 31º campionato italiano di rugby a 15 femminile